Ингузет:

Ингузет (приток Ёлтыревой) — река в Томской области.
Ингузет (приток Чачамги) — река в Томской области.